Kavango-Sprachen (RuKavango) ist ein Sammelbegriff für die Sprachen der Kavango im südlichen Afrika:

 Kwangali (Sprache) (RuKwangali), Sprache der Kwangali und Mbunza
 Shambyu (Sprache) (ShiShambyu), Sprache der Shambyu
 Gciriku (Sprache) (RuGciriku), Sprache der Gciriku
 Mbukushu (Sprache) (ThiMbukushu), Sprache der Mbukushu